Генічеськ — місто районного значення на півдні України, районний центр Генічеського району Херсонської області.
 «Генічеськ» — рейдовий тральщик проєкту 1258 корабель протимінної оборони прибережного плавання Військово-Морських сил України.
 Генічеськ —  залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці.
 Генічеськ — український фільм, знятий у 2017 році про корабель «Генічеськ», єдиний тральщик в Україні, який став відомим після того, як у березні 2014 року його команда відмовилася здаватися Росії, у травні 2014 року повернувся до складу ВМС України.